

Codici 
 HLS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di St. Helens (Australia)

Altro 

HLS – Hue, Saturation, Lightness color space
HLS – Protocollo di rete interne: HTTP Live Streaming